Населението на Чечения през 2013 година е 1 324 767 души, през 2002 година е било 1 103 686 души.

Прираст на населението

Естествен прираст

Етнически състав